Anissa est un prénom féminin arabe qui s'écrit . Parfois orthographié Anyssa. Ce nom est parfois écrit avec un y au lieu du i ce qui signifie celle qui est la pour toi il signifie également compagne.

Prénom arabe
Prénom féminin